Großensee peut faire référence à :
 Großensee, commune allemande de l'arrondissement de Stormarn, en Schleswig-Holstein ;
 Großensee, commune allemande de l'arrondissement de la Wartburg, en Thuringe.